Tlumačov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Tlumačov u Domažlic, Gemeinde im Okres Domažlice
Tlumačov na Moravě, Gemeinde im Okres Zlín